Ида Аппельбрук (; имя при рождении Ида Эпплбаум; род. 11 ноября 1929 года, Нью-Йорк, США) — американская художница, известная своими картинами и скульптурами, которые исследуют темы гендера, сексуальной идентичности, насилия и политики. Удостоена множества наград, включая стипендию Мак-Артура «гранта гениев», награду от Ассоциации колледжей искусств  за выдающиеся достижения, почетной степени доктора изящных искусств в Новой школе социальных исследований / школы дизайна Парсонс. Аппельбрук в настоящее время проживает в Нью-Йорке и представлена Hauser & Wirth.

Биография 
Ида Эпплбаум родилась 11 ноября 1929 года в Бронксе в Нью-Йорке, в ультраортодоксальной еврейской семье.  С 1948 по 1950 год посещала Государственный институт прикладных искусств и наук Нью-Йорка. В институте изучала графический дизайн вместо изобразительного искусства. Аппельбрук заявила, что она «не может заниматься искусством, не зарабатывая при этом денег». Во время учебы в Государственном институте прикладных искусств и наук Нью-Йорка она начала работать в рекламном агентстве, где была единственной женщиной. Позже она вспоминала: «В те дни сексуальные домогательства были повседневным явлением. Я продержалась в рекламном агентстве шесть месяцев, затем уволилась» .

После ухода из рекламного агентства, Аппельбрук продолжила работать в качестве внештатного иллюстратора детских книг и поздравительных открыток. В 1950 году она вышла замуж за Гедеона Горовица, с которым она была знакома со школы. Позже устроилась на работу в художественное отделение Нью-Йоркской публичной библиотеки . В это время она также начала посещать вечерние занятия в городском колледже Нью-Йорка. К 1960 году у Аппельбрук было уже четверо детей, и семья переехала в Чикаго, где её муж получал докторскую степень. После переезда, она проходила курсы в Школе Художественного института Чикаго и делала украшения в подвале дома, которые ее муж и дети продавали на художественных ярмарках.

В 1968 году семья переехала в Южную Калифорнию, где её муж занял академическую должность. Живя в Сан-Диего, штат Калифорния, Аппельбрук начала рисовать крупные планы своего обнаженного тела, в частности промежность — серию из более чем 150 работ, которые она представила публике только в 2010 году. В 1969 году была на короткое время госпитализирована с депрессией, во время которой она начала делать зарисовки в ванной. Она выхода из больницы в 1970 году она продолжила заниматься искусством в своей студии в Сан-Диего.  Начала создавать скульптуры "биоморфных форм из ткани" помимо прочего. В возрасте сорока четырех лет она участвовала в одной из своих первых групповых выставок под названием «Невидимый / Видимый» в 1972 году в Художественном музее Лонг-Бич.

В следующем году Аппельбрук отправилась на конференцию художниц-феминисток в Калифорнийском институте искусств, где она выступала со многими женщинами-художницами и находилась под сильным влиянием их энтузиазма в отношении социальной активности в искусстве. Аппельбрук вернулась в Нью-Йорк в 1974 году. Именно там, после смены имени с "Ида Горовиц" на "Ида Аппельбрук" (на основе ее девичьей фамилии, Апплбаум), где она начала развивать свой собственный фирменный художественный стиль с серией мультяшных фигур, объединяющих комикс. формат с рекламной индустрией использования раскадровки, чтобы объяснить концепцию. Начиная с 1977 года она распространила по почте серию самоизданных книг и присоединилась к изданию «Ереси: феминистская публикация об искусстве и политике» .  В 1981 году она показала Applebroog: Silent Stagings, свою первую выставку в Ronald Feldman Fine Arts, Нью-Йорк, где она продолжала выставляться более 20 лет.

В 2005 году она была представлена в документальном фильме PBS « Искусство 21: искусство в двадцать первом веке». В 2010 году работы Аппельбрук на бумаге, включая ее эскизы 1969 года, были представлены в персональной выставке под названием Ida Applebroog: Monalisa в Hauser & Wirth в Нью-Йорке и в 2011 году в Hauser & Wirth в Лондоне.

Примечания

Литература 
 Ida Applebroog. "Ida Applebroog: Monalisa" (Hardcover) 2010. Hauser & Wirth Pub., 2010, 
 Ida Applebroog. "Ida Applebroog: Are You Bleeding Yet?" (Hardcover) 2002. la Maison Red Pub., 2002, 
 Ida Applebroog, et al. Ida Applebroog: Nothing Personal, Paintings 1987-1997.  Art Pub Inc, 1998, .
 Ida Applebroog. "Ida Applebroog: Happy Families, A Fifteen-Year Survey. Essays by Marilyn Zeitlin, Thomas Sokolowski and Lowery Sims. Houston, Texas: Contemporary Arts Museum, 1990, 
 Ida Applebroog. "Ida Applebroog". Essays by Ronald Feldman, Carrie Rickey, Lucy R. Lippard, Linda F. McGreevy and Carter Ratcliff. New York, NY: Ronald Feldman Fine Arts, 1987, 
 Ida Applebroog. "Ida Applebroog: Nostrums". Essay by Carlo McCormick. New York, NY: Ronald Feldman Fine Arts, 1989
 Ida Applebroog. "Ida Applebroog". Foreword by Noreen O'Hare. Essay by Mira Schor. The Orchard Gallery in association with the Irish Museum of Modern Art, Derry, Northern Ireland, 1993, 
 Ida Applebroog. "Ida Applebroog". Ulmer Museum Catalogue. Foreword by Brigitte Reinhardt and Annelie Pohlen. Essays by Brigitte Reinhardt, Annelie Pohlen, Robert Storr and Carla Schulz-Hoffmann. Ulm, Bonn, and Berlin, Germany: Ulmer Museum, Bonner Kunstverein and RealismusStudio de Neusen Gasellschaft fur Bildende Kunst, 1991, 

Стипендиаты Гуггенхайма
Художники США XX века
Персоналии:Бронкс
Стипендиаты Мак-Артура
Художницы США
Современные художники США
Википедия:Биографии современников